Толеубай Рыкымжанулы Кордабаев (12 декабря 1915, 9-й аул, Абайский район, Восточно-Казахстанская область, Российская империя — 27 апреля 2000, Алма-Ата, Казахстан) — советский учёный, доктор филологических наук (1968), профессор (1970). Заслуженный деятель науки Казахской ССР (1976).

Биография 
В 1940 окончил Казахский педагогический институт, работал в Баян-Улэгэйском аймаке Монголии.

В 1946—1993 являлся заведующим кафедрой в КазПИ, ЖенПИ, Высшей партшколе, Карагандинском государственном университете.

Работал заведующим отделения в Институте языкознания Академии наук Казахской ССР.

Автор более 10 учебников, научно-исследовательских трудов, монографии. Основные научные работы посвящены синтаксису поэзии, пословиц и поговорок, о графике и орфографии, лексике и лексикографии казахского языка, также об основных вопросах языкознания.

Награды 
Награждён Орденом Трудового Красного знамени и «Алтын гадас» Монгольской Народной Республики.

Произведения 
 Қүрмалас сойлем синтаксисі. — А., 1961.
 Тілдің структуральщ элемеиггері. — А., 1975.
 Жалпы тіл білімі. — А., 1983.
 Түркология жәнс қазақ тіл білімі. — А., 1984.

Литература 
 

Кавалеры ордена Трудового Красного Знамени
Учёные СССР
Учёные Казахстана
Выпускники Казахского национального педагогического университета имени Абая
Преподаватели Казахского национального педагогического университета имени Абая
Преподаватели Казахского женского педагогического университета
Преподаватели Алма-Атинской высшей партийной школы
Преподаватели Карагандинского государственного университета